Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1978/79 (DDM) war die 45. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 7. bis 10. Dezember 1978 in Gelsenkirchen statt.

Geschichte 
Der Billard-Amateur-Verband Westfalen, als lokaler Ausrichter, hatte eine Vierfach_Meisterschaft im Gelsenkirchener Sportzentrum Schürenkamp organisiert, ein Novum. Es wurden gleichzeitig zur Deutschen Dreiband-Meisterschaft noch die der Jugend (Freie Partie), Junioren (Cadre 47/2) und die Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft ausgetragen. Federführend war der Landesvorsitzende und spätere CEB-Präsident Wolfgang Rittmann gewesen.

Allzu oft musste sich „der alte Herr“ Gert Tiedtke (Jahrgang 1922) in seiner Karriere, die eigentlich im Kunststoß liegt und wo er 1976 und 1977 den Deutschen Titel gewann, mit dem zweiten oder dritten Platz zufriedengeben. In den 1940er und 1950er Jahren zunächst hinter seinem „großen Bruder“ August, mit 20 Titeln bei dieser DM immer noch Rekordhalter, später Ernst Rudolph, Siegfried Spielmann und dann in den 1970ern hinter dem Titelverteidiger Dieter Müller. Im entscheidenden Spiel der Finalrunde gegen Müller gelang ihm eine Serie von 11 Punkten, die er, trotz Müllers hart umkämpften Spiel, bis zum Partieende halten konnte und nach gut 30 Jahren als Teilnehmer dieser DM endlich den Titel in der Königsklasse des Karambolagebillards erhielt. Es sollte sein einziger Sieg bleiben.

Modus 
Die Teilnehmerzahl blieb bei 12 Spieler und war in drei Gruppen à vier Spieler eingeteilt. Auch das Spielsystem wurde zum Vorjahr beibehalten, Distanzspiel auf 60 Punkte, Jeder-gegen-Jeden. Die beiden Gruppenbesten kamen in die Finalrunde, ebenfalls Jeder-gegen-Jeden, ohne gesondertem Finale oder Spiel um Platz 3. Das gesamte Turnier wurde mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte
Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)

Gruppeneinteilung 
Nach dem Ausgangsklassement ergaben sich folgende Gruppeneinteilungen:

Quellen:

Turnierverlauf

Vorrunde 

Quellen:

Ergebnisse Finalrunde 
Spiele gegen Gruppengegner wurden nicht erneut ausgetragen (Müller/Biener; Siebert/Kessler; Tiedtke/Ehl).

Abschlusstabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

1978
Karambolageveranstaltung 1978
Billardturnier in Gelsenkirchen